Angra do Heroísmo — cidade na ilha Terceira, Açores
 Centro Histórico de Angra do Heroísmo — zona da cidade de Angra do Heroísmo classificada como Património da Humanidade
 Diocese de Angra — diocese católica cujo território coincide com o do arquipélago dos Açores
 Distrito de Angra do Heroísmo — antigo distrito sediado na cidade anterior, extinto em 1975 com a criação da Junta Regional dos Açores

Desambiguações de topônimos